

Persone 
 Andrés Gaos (1874-1959) – compositore e violinista spagnolo
 José Gaos (1900-1969) – filosofo spagnolo 
 Lola Gaos, nome d'arte di Dolores Gaos (1921-1993) – attrice spagnola
 Vicente Gaos (1919-1980) – poeta e saggista spagnolo

Cinema 
 Gaos (kaijū) – kaijū, mostro antagonista della saga dei film di Gamera